Sidney Franklin (1870-1931), acteur américain
 Sidney Franklin (1893-1972), réalisateur et producteur américain
 Sidney Franklin (1903-1976), matador américain